Полонина  може мати такі значення:

 Полонина  — безліса ділянка верхнього поясу Східних Карпат
 Полонина Балцатул
 Полонина Боржава 
 Полонина Братківська
 Полонина Брескулська
 Полонина Буковецька
 Полонина Головчеська
 Полонина Довге Поле
 Полонина Красна  
 Полонина Кук  
 Полонина Лисича
 Полонина Мшана
 Полонина Муранська
 Полонина Пожижевська
 Полонина Прелучний
 Полонина Руна 
 Полонина Рущина
 Полонина Скопеська
 Полонина Солотвинка
 Полонина Туркульська

Див. також 
 Полонинські Бескиди
 Полонини (національний парк)
 Квітка Полонини